В Замбии существует несколько основных местных языков, все члены банту, вместе с английским, являющимся национальным языком и основным в бизнесе и образовании.

Местные языки 
В Замбии утверждено более чем 70 языков (по другим данным — 46), хотя многие из них могут быть рассмотрены как диалекты. Некоторые из этих языков имеют длинную историю в пределах Замбии, в то время как другие, такие как лози, возникли в результате миграции XVIII—XIX веков. Все местные языки Замбии являются членами семьи банту и тесно связаны друг с другом.

Семь местных языков имеют официальный статус. Вместе они представляют собой основные языки каждой провинции: бемба (Северная провинция, Коппербелт, Луапула, Мучинга), ньянджа (Восточная провинция и Лусака), лози (Западная провинция), тонга (Южная провинция), и каонде, лувале, лунда (Северо-западная провинция). Эти 7 языков используются, наряду с английским, в раннем начальном школьном образовании и в некоторых государственных изданиях. Письменность языков банту в Замбии функционирует на основе латинского алфавита и стандартизирована в 1977 году.

По данным переписи 2000 года, наиболее распространённым языком в Замбии является бемба (говорит 50 % населения или как на первом, или как на втором языке), ньянджа (37 %), тонга (15 %), и лози (11 %).

В некоторых языках, в частности в бемба и в ньянджа, замбийцы различаются между «глубокой» формой языка, связанным со взрослым населением и более традиционными носителями в сельской местности (иногда называются «городским языком» или Chitauni), которые включают большое число заимствований из английского языка и других нововведений.

Городское разнообразие ньянджа — лингва франка в столице Лусака и широко распространён как второй язык Замбии. Бемба, самый большой местный язык страны, также служит как лингва франка на некоторых территориях.

Список языков 

 амбо
 английский язык
 ауши
 бемба
 биса
 вандья
 гова

 ива
 ила
 инаванга
 йомбе
 кабенде
 каонде
 квангва
 кванди
 кванду
 коса
 кунда

 лала
 ламба
 лендже
 лея
 лима
 лиюва
 лози
 луано
 лувале
 лумбу
 лунда
 лундве
 лунгу
 луунда
 лучази

 макома
 мамбве
 машаша
 маши
 мбвела
 мбове
 мбукушу
 мбуми
 мбунда
 мукулу
 мулонга

 намванга
 нг’умбо
 ндембу
 нкоя
 нсенга
 ньянджа
 ньенго
 ньиха

 сала
 свака
 себа
 сенга
 симаа
 соли
 субия

 табва
 тамбо
 тва
 тока
 тонга
 тотела
 тумбука
 унга
 чикунда
 чишинга
 чокве
 шанджо
 шила

Примечания

Ссылки 
 Языки Замбии на Ethnologue
 Joshua Project (все народы, языки и др.)